Trois 3: The Escort é um filme americano de 2004 do gênero suspense, lançado diretamente em DVD em 28 de dezembro de 2004 como uma sequência de Trois 2: Pandora's Box de 2002. É o terceiro filme da série.

Sinopse 
O promotor de hip hop Trenton 'Trent' Meyer é salvo pela proprietária de um clube, Kyria Bynam, de uma grande dívida com um gangster, Benny Grier. Com isso, ele é forçado a se tornar acompanhante de luxo para pagar suas dívidas com sua nova chefe, mas acaba se envolvendo com ela e uma garota de programa, complicando ainda mais a sua vida.

Elenco 
 Brian J. White .... Trenton 'Trent' Meyer (como Brian White)
 Patrice Fisher .... Kyria Bynam
 Reagan Gomez-Preston .... Lena
 Isaiah Washington .... Bernard 'Benny' Grier
 Bone Crusher .... Cognac
 Donna Biscoe .... Patricia Meyer
 Lou Walker .... Wendell Meyer
 Steven Pryor .... Coleman
 Chris Richardson .... Quincy
 Maya Tai Dorsey .... Natalie Biel
 Rob Hardy .... Timothy
 Rashan Ali Smith .... Raven
 L. Warren Young .... Det. Rome
 Antwan Mills .... Det. Lindo

Filmes dos Estados Unidos de 2004
Filmes dirigidos por Sylvain White
Filmes de suspense dos Estados Unidos
Filmes lançados diretamente em mídia doméstica
Filmes sobre prostituição
Filmes em língua inglesa